Чимильяс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Занимает площадь  км². Население — 359 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Mapa de Situación
 Ficha de la población

Муниципалитеты Уэски